Билич — фамилия. Известные носители:
 Билич, Габриэль Лазаревич (1935—2021) — советский и российский учёный-медик, физиолог и фармаколог.
 Билич, Мате (род. 1980) — хорватский футболист, нападающий клуба «Сплит».
 Билич, Славен (род. 1968) — югославский и хорватский футболист, защитник, экс-игрок сборной Хорватии, главный тренер английского «Вест Хэм Юнайтед».
 Билич, Юре (1922—2006) — югославский хорватский государственный деятель, секретарь ЦК Союза коммунистов Социалистической Республики Хорватии (1982—1983).